Шеннон Аррон Уильямс Лис (;  род. 26 мая 1998), наиболее известна под своим мононимом Шеннон или Шаннон (; , Сянон) — британско-южнокорейская певица, живущая в Южной Корее. В данный момент находится под контрактом с лейблом DAP Sound (который принадлежит агентству MBK Entertainment).

Биография 
Отец Шеннон, Крис Уильямс Лис — валлиец. Её мать, Джунгми Ким — кореянка. По-корейски её имя читается как Арым ().

Также Шаннон известна под своим псевдонимом Шеннон Пикс, под которым выступала на корейском телешоу , транслировавшемся на канале SBS . По её словам, первоначально она хотела использовать Шеннон Пикс в качестве основного псевдонима, вместо «Шеннон Уильямс».

В возрасте семи лет, обучаясь в Великобритании в , Шеннон получила роль Козетты в музыкальном спектакле «Отверженные».

Карьера

Пре-дебют 
В 2010 году Шеннон уехала в Южную Корею, где участвовала в шоу SBS . На шоу она показала свои певческие способности, которые привлекли к ней внимание в 2011 году.

Шеннон подписала предварительный контракт с Core Contents Media в 2011 году и смогла добиться подписания контракта с этим лейблом.

Ещё до дебюта Шеннон выпустила альбом Day and Night совместно с Арым (бывшей участницей T-ara) и Гун-жи () в 2012 году.

В 2013 году Шеннон была приглашена в группу . Тем не менее, в июле 2013 года, прежде чем Шаннон дебютировала с F-ve Dolls, приглашение было отозвано. Причина заключалась в том, что она хотела быть похожей на своего кумира — певицу БоА.

Core Contents media заявили, что разработали план дебюта Шеннон в качестве сольной артистки, который должен был реализоваться в течение 1-2 лет обучения.

23 ноября 2013 года Шеннон появилась в образе IU в эпизоде шоу JTBC «Hidden Singer 2» и ей удалось попасть в финальный раунд.

2014: Дебют с Daybreak Rain 
18 января 2014 года она выступила с синглами IU Good Day и Бейонсе Listen в раунде King of King шоу «Hidden Singer 2» канала JTBC, но в финал пробиться ей не удалось.

29 января 2014 года она выпустила новый сингл под названием Remember You при участии Джонкука из группы SPEED.

12 февраля 2014 года Шаннон и Дани выступили с синглом «Let It Go» из мультфильма «Холодное сердце» и синглом Рианны Diamonds в шоу-концерте Speed Day группы SPEED на канале .

1 декабря 2014 года Шеннон выпустила свой дебютный сингл Daybreak Rain, занявший 32 место в медиа-чарте Gaon. 26 декабря 2014 года совместно с Васко и Гирибой она выпустила сингл Breath.

2015—настоящее: Eighteen, драма Moorim School 
5 марта 2015 года Шаннон анонсировала выпуск своего первого мини-альбома под названием «Eighteen» и сингла Why Why.

17 сентября 2015 года стало известно, что Шаннон получила роль в драме «Moorim School», премьера которой состоялась 11 января 2016 года. Роль в «Moorim School» стала первой актёрской работой Шаннон в Корее.

3 марта 2016 года Шеннон выпустила сингл/а-сайд «Lachrymal Gland», записанный совместно с Soheechan в рамках проекта 2gether.

Также она в настоящее время снимается в реалити-шоу .

Личная жизнь 
Имеет двух сводных братьев — Кристиана и Джона Лиса () от предыдущего брака отца. Оба они являются актёрами и музыкантами.

Дискография

Мини-альбом

Синглы

Коллаборации и саундтреки

Фильмография

Телевизионные драмы

Реалити-шоу

Мюзиклы

Видеография

Музыкальные видео

Примечания

Ссылки 
 

Исполнители MBK Entertainment
Дети-певцы Великобритании